The Understanding — второй студийный альбом норвежского дуэта Röyksopp, выпущенный 4 июля 2005 года под лейблом Wall of Sound. Расширенная версия, включающая в себя бонусный CD, продаётся в формате диджипак. Сингл «Curves» был выпущен вместе с The Understanding в интернете.

Об альбоме 
Песни из The Understanding часто использовались в телевизионных рекламах и в компьютерных играх. «Circuit Breaker» и «Only This Moment» были использованы в одном из эпизодов передачи «Rabatten» на Датском Радио. «Follow My Ruin» был включен в саундтрек игры FIFA 06 от EA Sports. «What Else Is There?» была использована в телевизионной рекламе компании O2 в Чехии в 2007 году и в Словакии в 2008 году. Данная композиция звучит также в фильмах «Возврат» (2006) и «Привет, Билл!» (2007). Ремикс на «What Else is There?» использован в эпизоде популярного сериала американского телеканала HBO «Красавцы».

Список композиций 

Семплы
 «What Else Is There?» содержит семпл из песни «Love Me, Love the Life I Lead» группы The Drifters и «Kill Me with Your Love» группы Jericho
 «Dead to the World» содержит семпл из песни «Who We Are» группы Camel

Участники записи 
 Röyksopp — исполнение, продюсирование, аранжировка, сведение
 Като Одланд — бас-гитара (трек 1)
 Карин Дрейер — вокал (трек 7)
 Олоф Дрейер — инженер вокала (трек 7)
 Том Эльмхирст — сведение (трек 2)
 Кейт Хавневик — дополнительный вокал, творческий вклад (треки 2, 8)
 Челонис Джонс — вокал (треки 3, CD2-01)
 Сангон Ким — обложка альбома
 Иб Клейзер — гитара (трек 2)
 Камиль Вивиер — фотографии

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Röyksopp
Альбомы Astralwerks
Альбомы Wall of Sound